Detta är en lista över sjöar i Värnamo kommun baserad på sjöns utloppskoordinat. Om någon sjö saknas, kontrollera grannkommunens lista eller kategorin Insjöar i Värnamo kommun.

Lista

Externa länkar

Värnamo kommun
 Lista